Ла-Пельри́н, Ла-Пельрін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 55 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Пельрин на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Пельрин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара